Von Herz zu Herz – szósty album Die Flippers, grupy muzycznej z Niemiec, z roku 1976.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1976